Лига чемпионов УЕФА 2006/07 — 15-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 52-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 23 мая 2007 года на Олимпийском стадионе в Афинах. Победителем стал «Милан», обыгравший в финале «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Скандал в Серии А 

Из-за скандала в итальянской Серии А, клубы «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Фиорентина», которые должны были участвовать по итогам сезона в Лиге были отозваны федерацией и состав участников от Италии был определён 25 июля.

В результате рассмотрения дела, «Интер» и «Рома» начали участие в групповом турнире, «Кьево» и «Милан» с третьего отборочного этапа. Причём, «Милан» получил это право только после апелляции. До этого предполагалось, что он будет участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА.

Греческие клубы 
На этот сезон выступление греческих клубов было под сомнением из-за проблем между греческими законами и правилами ФИФА. Однако, получив заверения греческого парламента о пересмотре законов, клубы были допущены в розыгрыш.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2006/07 участвуют 73 команды из 50 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2004/05 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия) — 4 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Португалия) — 3 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15 — 2 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 50 — 1 команда

 Первый квалификационный раунд
 22 чемпиона ассоциаций, занявших места с 28 по 50
 Второй квалификационный раунд
 11 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 11 чемпионов ассоциаций 17-27 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
 Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 6 чемпионов ассоциаций 11-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
 Групповой этап
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 10 чемпионов ассоциаций 1-10 мест, среди которых действующий победитель Лиги Чемпионов
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
 Плей-офф
 16 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

 Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи состоялись 11 и 12 июля, ответные — 18 и 19 июля 2006 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи состоялись 25 и 26 июля, ответные — 1 и 2 августа 2006 года.

Савенас, 65, Лукшис, 69 - Любоевич, 2, 62, 90, Вукоевич, 48, Вугринец, 89 
Ротань, 37, 89,  Родригес Корреа, 66, Ребров, 85
Вукович, 39, Эдсон, 90
 Берглунд, 12, Линдерот, 73 - Пелтонен, 41, Пухакайнен, 79, 
Тифферт, 39, Циклер, 56, с пен.
Домовчийски, 18, Э.Ангелов, 90

Сидибе, 20 - Неджипи, 22, Пейчич, 35, 55, Трайчов, 41
Куси-Асаре, 75 - Жофчак, 14, Томчак, 18, Незмар, 88
Шанлы, 44, Мехмет, 49, Джан, 79, Семих, 83, Мурат, 90
Брезински,41, Кулич, 84 - Ланге, 73, Холм, 87
|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи состоялись 8 и 9 августа, ответные — 22 и 23 августа 2006 года. Команды, выбывшие на этой стадии, продолжили своё участие в розыгрыше Кубка УЕФА.

|}

Групповой этап

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 24 августа 2006 года в Монако.

 1-я корзина
  Барселона 127,006
  Милан 129,020
  Реал Мадрид 120,006
  Интер 112,020
  Ливерпуль 105,950
  Арсенал 101,950
  Манчестер Юнайтед 100,950
  Валенсия 95,006

 2-я корзина
  Лион 89,757
  Порту 87,533
  ПСВ 81,640
  Бавария 80,960
  Челси 79,950
  Рома 76,020
  Селтик 60,023
  Лилль 54,757

 3-я корзина
  Спортинг 54,533
  Бенфика 51,533
  Бордо 47,757
  Стяуа 46,381
  Вердер 43,960
  Олимпиакос 43,587
  ЦСКА Москва 42,504
  АЕК Афины 39,587

 4-я корзина
  Андерлехт 38,981
  Динамо Киев 36,777
  Левски 35,016
  Шахтёр Донецк 33,777
  Галатасарай 33,634
  Гамбург 30,960
  Спартак Москва 21,504
  Копенгаген 16,593

Групповой турнир

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
Первые матчи состоялись 20 и 21 февраля, ответные — 6 и 7 марта 2007 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля 2007 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая 2007 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры 
Учитывались голы, начиная с группового этапа.

 10 мячей
  Кака (Милан)

 6 мячей
  Дидье Дрогба (Челси)
  Питер Крауч (Ливерпуль)
  Фернандо Морьентес (Валенсия)
  Руд ван Нистелрой (Реал Мадрид)

 5 мячей
  Рауль Гонсалес (Реал Мадрид)

 4 мяча
  Давид Вилья (Валенсия)
  Николае Дикэ (Стяуа)
  Клаудио Писарро (Бавария)
  Луи Саа (Манчестер Юнайтед)
  Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
  Франческо Тотти (Рома)

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2006/07 на сайте УЕФА
 Лига чемпионов 2006/07 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 2006/07 на сайте RSSSF
  «ФУТБОЛ» №31/2006 стр. 31 Второй квалификационный раунд.Ответные матчи.

2006/2007
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007